Га́ртиг (Хартиг; ) — немецкая фамилия.

 Гартиг, Георг Людвиг (1764—1837) — немецкий лесовод.
 Гартиг, Лукаш (род. 1976) — чешский футболист.
 Гартиг, Роберт (1839—1901) — немецкий лесовод и миколог.
 Гартиг, Теодор (1805—1880) — немецкий лесовод и педагог.
 Гартиг, Франц фон (1789—1865) — австрийский государственный деятель.

Примечания